

Patronyme 
Kariakine (masculin ; ) ou Kariakina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 

Patronyme russe